Бейл Престор Орґана — перший віце-король Альдераана, голова дому Орґана, приймальний батько Леї Орґана. Був одружений на королеві Альдераана Брехе Орґана. Також був представником Альдераана у сенаті Республіки

Біографія

Ранні роки 

Бейл Орґан був єдиним сином і мав трьох сестер: Руж, Селлі і Тіа. Як і більшість нащадків сім'ї Орґану, Бейла готували до того, щоб згодом посісти місце представника Альдераана в Сенаті. Активні дії державних діячів, які дбали про інтереси суспільства, таких як Фініс Валорум, остаточно переконали Бейла, що він, ставши сенатором, може зробити багато хорошого.

На шляху до своєї посади Бейл Орґан, один з найулюбленіших і шанованих лідерів Альдераана, не уникнув суперечок. Безпосередньо перед тим, як Орґан успадкував титул Віце-короля, мали місце розбіжності щодо відповідності його походження праву на владу. Альдераан був зруйнований під час Альдераанського суперечки за панування, запеклої міжусобної боротьби за трон між Будинком Орґану та Будинком Антиллесів. Після того, як три голосування з цього питання закінчилися нічим, уряд Республіки направив спеціального посланця-спостерігача в особі джедая Джоруса К'баота. К'баот керував трибуналом, який ухвалив рішення про призначення Орґани і вирішив конфлікт миром: сім'ї об'єдналися через одруження у присутності джедая.

Галактична Республіка 

Так Бейл Орґан став лідером Альдераана і впливовим сенатором, змінивши сенатора Бейла Антіллеса, родича своєї дружини. Його думку враховував сам Верховний канцлер Палпатін. Бейл Орґана служив Галактичній Республіці як сенатор до останніх днів. Спочатку, не маючи достатнього досвіду, Бейл погоджувався з Палпатін щодо бюрократичного застою. Він також встановив політичні відносини з іншими сенаторами, включаючи Гарма Бел Ібліса з Корелії, Падме Амідалою з Набу, Доман Берусс з Ілодії і Мон Мотмою з Чандрілли. Усі ці політики стали його добрими друзями. Місцем проживання Бейла на Корусанті протягом його перебування сенатором називали Будинок Кантам, хоча мав квартиру за адресою Будинок 500 по Республіканській вулиці. Також згодом Орґан став близьким другом колишнього Канцлера Фініса Валорума.

Під час початку руху сепаратистів Орґану підштовхнув Альдераан до ослаблення імміграційних обмежень, щоб полегшити переїзд біженцям, і був призначений до Комітету лоялістів. Хоча він не був мілітаристом, очікувалося, що він голосуватиме за створення армії. Коли стало ясно, що сепаратисти не збираються вести переговори, Орґан порадив вживання швидких заходів, але припустив, що Сенат не схвалить використання Армії клонів, знайденої на Каміно. Тому Орґан голосував за надання Палпатіну екстрених повноважень. Але оскільки Війни клонів затягувалися, він стурбувався зростанням повноважень Палпатіна, почав зав'язувати дружні стосунки з Вищою радою Ордену джедаїв та розшукувати сенаторів-однодумців. Як дипломат Орґану часто бував на фронті; він брав участь у реальних боях під час обох битв за Боз-Піті та битви при Корусанті. Він також відвідував Квалідон і Металорн, служив разом і подружився з Джайлз Дюрейном, врятувавши не одне життя.

Незабаром його корабель був атакований піратами, Сенат збирався голосувати за «примусовими заходами». Фініс Валорум незабаром відвідав квартиру Орґану в будинку 500 на Республіканській вулиці, втомившись від спостереження збоку. Валорум вірив, що Палпатін прагне влади і не зніме з себе повноваження, коли війна скінчиться, руйнуючи все на своєму шляху. На жаль, у Палпатіна були камери в дроїдах, що записали їхню бесіду. Незабаром стався вибух на транспорті Валорума неподалік Сенату.

Персонажі Зоряних війн